iYogi — индийская компания, специализирующаяся на удаленной технической поддержке и обслуживающая заказчиков из США, Великобритании, ОАЭ, Австралии, Канады, Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара и Саудовской Аравии. Полное наименование — iYogi. Штаб-квартира компании расположена в Гургаон, Индия.
iYogi осуществляет техническую поддержку компьютеров, периферии, прочих устройств и программного обеспечения по подписке. Компания так же недавно запустила поддержку устройств производства компании Apple. В iYogi инвестировали средства такие венчурные компании, как Sequoia Capital, Draper Fisher Jurvetson, Canaan Partners, SAP Ventures и SVB India Capital Partners. В 2010 году iYogi была отмечена Deloitte среди трёх растущих самыми быстрыми темпами высокотехнологичных компаний Индии. Компания была так же признана Red Herring в качестве одной из 100 самых инновационных частных компаний в 2008 г..

iYogi неоднократно обвиняли в . В апреле 2016 года она проиграла иск, поданный от американского штата Вашингтон и шести компаний, в котором iYogi обвинялась в том, что её работники обманом продавали пользователям не нужное им програмнное обеспечение, не выполняли контрактные обязательства, а также ссылались на несуществующие контракты компании с крупными фирмами, такими как Microsoft, Apple и HP.

История 
iYogi была основана Удаем Чаллу (Uday Challu) и Вишалом Дхаром (Vishal Dhar) в 2007 г. iYogi использует глобальную платформу iMantra собственной разработки, на которой работает более 6000 ИТ специалистов. В 2009 году компания приобрела компанию Clean Machine, Inc, расположенную в штате Юта, США, и её основатель Ларри Гордон (Larry Gordon) был назначен Президентом глобальных продаж iYogi. В 2010 году iYogi получила 30 млн долларов США в качестве дополнительных инвестиций от компании Sequoia Capital и последовавших затем вложений от других существующих инвесторов, ранее в том же году компания получила инвестиции в размере 15 млн долларов США от Draper Fisher Jurvetson и других инвесторов
В сентябре 2011 iYogi усилило свой совет директоров четырьмя независимыми директорами Шридаром Иенгаром (Sridar Iyengar), Субхашем Лаллахом (Subhash Lallah), и Чандрой Гуджабхуром (Chandra Gujadhur).

Инициатива iYougi Insights Research 
iYougi Insights Research — это исследование, запущенное компаний iYougi для того, чтобы понять проблемы и вопросы, которые возникают у людей при использовании информационных технологий, и каким образом люди применяют новейшие технологии и решения в своей повседневной жизни. Широкая клиентская база подписчиков компании позволяет увидеть, как люди используют технологии, подходят к устранению возникающих трудностей и как их жизнь меняется в лучшую сторону благодаря ИТ. Последние проведённые компанией исследования в этой области: «Отношение потребителей к продуктам и услугам сектора Премиум», «33 % родителей говорят, что купили бы iPad своему ребенку» «Запуск Windows 8 увеличит продажи планшетников» и «63 % людей предпочитают скорее быть на связи, чем быть в тепле и комфорте».

Конфликты 
В марте 2012 года крупная компания разработчик антивирусов Avast разорвала свои отношения с iYogi. Согласно контракту, который был действителен чуть более двух лет, iYogi предоставляла Avast услуги онлайновой техподдержки бесплатно. Avast обвинил iYogi в навязывании дорогостоящих планов онлайновой поддержки, в которых Avast не нуждался.

В 2019 году, когда обновление до Windows 10 можно было получить бесплатно, iYogi выставляли за это счёт на 80 долларов США.

Менеджмент 
 Удай Чаллу (Uday Challu)
 Вишал Дхар (Vishal Dhar)
 Пратхап Сутхан (Prathap Suthan)
 Ларри Гордон (Larry Gordon)
 Сарвеш Гурха (Sarvesh Goorha)

Расположение и партнерские связи 
iYogi расположена в городе Гургаон, Индия, и так же имеет офис в Нью-Йорке, США.
В 2012 году компания заключила партнёрское соглашение с Al-Futtaim Group (Techserve), которое позволит компании предоставлять удалённую техническую поддержку по требованиям потребителям и бизнесам, расположенным в странах, входящих в совет по сотрудничеству Арабского залива (Gulf Cooperation Counsil). Первоначальное развертывание услуг начнется с ОАЕ, затем в других странах GCC. 25 мая 2010 iYogi анонсировало заключение партнёрского соглашения с компанией Carbonite, специализирующейся на онлайн решениях по резервному копированию, и теперь предоставляет решения компании Carbonite своим клиентам. В том же году компании IYogi и Infinite Computer Solutions (India) Limited заключили соглашение о совместном предприятии, которое позволяет компании iYogi выступать оператором центра по предоставлению услуг в Бангалоре. Благодаря партнерским отношениям с Verizon Business, начатым в 2010г, компания приобрела решение по управлению IP сетями и приложениями, что позволяет поддерживать высокие темпы развития компании. В феврале 2010г IBM с iYogi подписали соглашение о создании центра обработки данных, и еще одно соглашение, нацеленное на поддержку планов компании по экспансии в различных странах.

Платформа 
Одним из основных компонентов платформы iMantra является база знаний, которая позволяет техническим экспертам компании предоставлять более эффективные услуги. В платформу встроены различные инструменты работы, и вся поддержка осуществляется с её помощью. Эффективная работа платформы позволила iYogi значительно расширить её бизнес и своевременно удовлетворять спрос на её услуги, передавая частично предоставление услуг в партнёрские сервис-центры.

Компания iYogi также лицензирует свою платформу другим компаниям для предоставления на её основе услуг этих компаний.

Примечания

Ссылки 
 Официальный Сайт
 Официальный блог 
 Профиль на Linkedin

Компании Индии